Золотий кубок КОНКАКАФ 2002 () — 17-ий розіграш чемпіонату КОНКАКАФ (7-ий розіграш під найменуванням Золотий кубок КОНКАКАФ), організований КОНКАКАФ, що відбувся з 12 по 27 липня 2003 року.

Турнір проходив у містах Фоксборо, Маямі (США) та Мехіко (Мексика). Дванадцять команд були розбиті на чотири групи по три команди, по дві команди з кожної групи проходили у чвертьфінал. Знову на турнір була запрошені команди-гості, ними стали Колумбія і Бразилія, при цьому бразильці відправили олімпійську команду до 23 років. Володарем Золотого кубку стала збірна Мексики, яка у фіналі обіграла Бразилію в додатковий час.

Кваліфікація

Стадіони

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал 

Мексика: Санчес, Саласар (Мендес, 77), Брісеньйо, Осоріо, Кармона, Вальдес, Перес, Гарсія (Осорно, 65), Арельяно (Родрігес, 66), Борхетті.

Бразилія: Гомес, Майкон, Луїзао, Алекс, Адріано (, 61), , Жуліо, Кака, Дієго, Робінью (, 46), Нілмар (Евертон, 90).

Нагороди 

Символічна збірна
 Вр —  Освальдо Санчес
 Зх —  Карлос Кастро Мора
 Зх —  Майкон
 Зх —  Рікардо Осоріо
 Зх —  Маурісіо Райт
 Пз —  Вальтер Сентено
 Пз —  Рафаель Гарсія Торрес
 Пз —  Джованні Ернандес
 Нп —  Хесус Арельяно
 Нп —  Лендон Донован
 Нп —  Кака

Запасні
 Вр —  Оделін Моліна
 Зх —  Боббі Конві
 Зх —  Хайме Росалес
 Пз —  Дієго
 Пз —  Фернандо Саласар
 Пз —  Теодор Вітмор

Найкращі бомбардири 
4 голи
 Вальтер Сентено
 Лендон Донован

3 голи

 Кака
 Харед Борхетті
 Браян Макбрайд

2 голи

 Дієго
 Стівен Брайс
 Роландо Фонсека
 Ерік Скотт
 Лестер Море
 Даніель Осорно
 Карлос Боканегра

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Золотий кубок КОНКАКАФ 2003 на RSSSF 

Золотий кубок КОНКАКАФ
2003 у футболі
2003 в американському спорті